Sykesville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Sykesville (Maryland)
Sykesville (Pennsylvania)